Alberoni ima više značenja:
 Alberoni, Asti
 Alberoni, Treviso
 Alberoni, Venezia
 Alberoni, Verona